Die Österreichische Fußballmeisterschaft 1959/60 wurde vom Österreichischen Fußball-Bund  ausgerichtet. Als Unterbau zur Staatsliga A dienten die Regionalligen Ost (Wien, Niederösterreich, Burgenland), Mitte die Landesliga Salzburg sowie die Arlbergliga (Tirol, Vorarlberg). Als dritte Leistungsstufe fungierten die jeweiligen Landesligen der Bundesland-Verbände.

Erste Leistungsstufe – Staatsliga A

Allgemeines 
Die Meisterschaft der Saison 1959/60 konnte Rapid den Sport-Club als österreichischer Meister ablösen. Der Vorsprung der Hütteldorfer war meist recht dünn, doch ein 6:1 im direkten Duell in der 19. Runde ließ wenig Zweifel am 22. grün-weißen Meistertiteln aufkommen, auch da der Sport-Club noch unerwartete Rapid-Patzer – wie das 3:4 in der vorletzten Runde daheim gegen den WAC – nicht nützen konnte. Die Hütteldorfer, die damit im Europacup der Landesmeister 1961 antraten, machten auch internationale eine gute Figur: Bis ins Halbfinale kam Rapid, wo man erst gegen den späteren Sieger Benfica ausschied. Die Austria startet als Cupsieger ebenso international – im erstmals ausgetragenen Europacup der Cupsieger, wo sich jedoch Wolverhampton auswärts als zu stark erwies.

Abschlusstabelle 

|}

Aufsteiger
 Regionalliga Ost: 1. Schwechater SC
 Regionalliga Mitte: SV Stickstoff Linz

Qualifiziert über die Relegation
 Staatsliga A/Landesliga Salzburg/Arlbergliga: FC Dornbirn 1913 (Relegation zur Staatsliga A)

Torschützenliste 

|}
siehe auch Liste der besten Torschützen Österreichs

Meistermannschaft 
Walter Zeman, Dieter Pflug, Josef Eder – Walter Glechner, Wilhelm Zaglitsch, Josef Höltl, Lambert Lenzinger – Lothar Bilek, Stefan Zajic, Paul Halla, Karl Giesser – Rudolf Flögel, Herbert Schaffranek, Peter Reiter, Rudolf Nuske, Kurt Linder, Gerhard Hanappi (K), Walter Skocik, Josef Bertalan, Robert Dienst – Trainer: Robert Körner – Sektionsleiter: Ernst Happel

Zweite Leistungsstufe – Regionalliga 
In dieser Saison wurde die zweite Leistungsstufe erstmals in drei Ligen aufgesplittert (Regionalliga Ost, Mitte und West), die jeweils Vereine dreier Bundesländer umfassten. Da die Regionalliga West allerdings erst in der Folgesaison erstmals durchgeführt werden konnte, wurde in der Saison 1959/60 noch eine Landesliga Salzburg sowie eine Arlbergliga für Vorarlberger und Tiroler Vereine eingerichtet. Die Meister dieser beiden Ligen durften an der Relegation zur Staatsliga A teilnehmen. Durch eine Zusammenlegung dieser beiden Ligen 1960/61 musste rund die Hälfte der teilnehmenden Vereine absteigen – acht aus der Landesliga Salzburg und fünf aus der Arlbergliga. Die Meister der Regionalliga Ost und Mitte waren direkt zum Aufstieg in die Staatsliga berechtigt. Die letzten drei Mannschaften der Ostliga stiegen in die jeweiligen Landesligen ab; durch eine Aufstockung der Teilnehmerzahl im folgenden Jahr konnten alle Vereine der Regionalliga Mitte auf dieser Leistungsstufe verbleiben.

Regionalliga Ost 
Die Regionalliga Ost wurde ab dieser Saison neu eingeführt und es spielten ab dieser Saison Vereine aus Burgenland, Niederösterreich und Wien. Der 1. Schwechater SC fixierte den Meistertitel.

Am 27. September gab es nach dem Match Eisenstadt gegen Ankersbrot diverse Ausschreitungen. Ein Linienrichter und der Jugendleiter der Gäste wurden mit Steinwürfen attackiert.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 Landesliga Burgenland: SC Pinkafeld
 Landesliga Niederösterreich: ASK Ternitz
 Wiener Liga: Nußdorfer AC

Qualifiziert über die Relegation
 Staatsliga A/Landesliga Salzburg/Arlbergliga: Kremser SC (Relegation zur Staatsliga A)

Regionalliga Mitte 
Die Regionalliga Mitte wurde ab die Saison neu eingeführt und es spielten ab dieser Saison Verein aus Kärnten, Oberösterreich und Steiermark. Der SV Stickstoff Linz sicherte sich den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 Landesliga Kärnten: SK Austria Klagenfurt
 Landesliga Oberösterreich: SK Amateure Steyr
 Landesliga Steiermark: WSV Eisenerz

Landesliga Salzburg 
In der Landesliga errang der Salzburger AK 1914 den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 keine Aufsteiger, da die Landesliga Salzburg eine Leistungsklasse tiefer gelegt wird und die Regionalliga West dazwischengeschaltet wird.

Qualifiziert über die Relegation
 Staatsliga A/Landesliga Salzburg/Arlbergliga: Salzburger AK 1914 (Relegation zur Staatsliga A)
 Landesliga Salzburg/1. Klasse Nord: SV Verkehrsbetriebe (Relegation zur Landesliga Salzburg)
 Landesliga Salzburg/1. Klasse Süd: ESV Saalfelden (Relegation zur Landesliga Salzburg)

Arlbergliga 
In der Arlbergliga wurde der FC Dornbirn 1913 Meister.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 Landesliga Tirol: SC Kufstein
 Landesliga Vorarlberg: ESV Bregenz

Qualifiziert über die Relegation
 Staatsliga A/Landesliga Salzburg/Arlbergliga: Salzburger AK 1914 (Relegation zur Staatsliga A)

Dritte Leistungsstufe

Landesliga Burgenland 
Im Burgenland konnte der SC Pinkafeld den Meistertitel sichern.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 keine Informationen über Aufsteiger

Landesliga Kärnten 
In Kärnten feierte der SK Austria Klagenfurt den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 Unterliga Kärnten: ATUS Wolfsberg

Landesliga Niederösterreich 
In Niederösterreich erspielte der ASK Ternitz den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 Badner AC
 ASK Amstetten
 SV Wördern

Landesliga Oberösterreich 
In Oberösterreich wurde der SK Amateure Steyr Meister.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 ATSV Lenzing
 ESV Westbahn Linz

1 Klasse Salzburg 
In Salzburg wurde Landesklassen in 1. Klasse umbenannt. In der 1. Klasse Nord konnte der Amateur SV Salzburg den Meistertitel feiern, in der 1. Klaase Süd der FC Bad Gastein.

1. Klasse Nord

Abschlusstabelle

Aufsteiger
 SK Strobl
 SK Kasern

1. Klasse Süd

Abschlusstabelle

Aufsteiger
 keine Informationen über Aufsteiger/kein Aufsteiger

Landesliga Steiermark 
In der Steiermark fixierte der WSV Eisenerz den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 ASK Köflach
 ASK Mürzzuschlag

Landesliga Tirol 
In Tirol wurde der FC Kufstein Tiroler Landesmeister, der in die Arlbergliga aufstieg. Leider liegen keine Informationen über den Tabellenendstand dieser Saison vor.

Landesliga Vorarlberg 
In Vorarlberg sicherte sich der ESV Bregenz den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 FC Wolfurt

Wiener Liga 
In Wien errang der Nußdorfer AC den Meistertitel.

Der Präsident des Wiener Fußballverbandes, Franz Putzendopler, verstarb unerwartet im August 1959.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 SC Rapid Oberlaa
 Prater SV

Relegation

Relegation zur Staatsliga A 
Die Relegation betraf den Drittletzten der A-Liga sowie die Meister der Arlbergliga und die Landesliga Salzburg, die untereinander um einen verbleibenden Platz in der A-Liga spielten. Der Arlbergmeister FC Dornbirn 1913 setzte sich dabei zunächst klar gegen den SAK 1914 durch und behielt auch im entscheidenden Duell gegen Absteiger Krems die Oberhand. Ein Vorarlberger Rekordwert von 12.000 Zuschauern strömte dabei nach Dornbirn ins Stadion.

Relegation zur Landesliga Salzburg

Weblinks 
 Österreich 1 (Staatsliga) 1959/60 bei austriasoccer.at und Österreich 2 (Regionalliga Ost) 1959/60 bei austriasoccer.at
 Austria 1959/60 Staatsliga, Regionalliga Ost, Mitte und Arlbergliga bei rsssf.com

Einzelnachweise 

Osterreichische Fussballmeisterschaft 1959/60
1959/60